Итагуасу-да-Баия ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Барра. Население составляет 8738 человек на 2006 год. Занимает площадь 4 396,339 км². Плотность населения — 2,0 чел./км².

История 
Город основан 24 февраля 1989 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 19.247.291,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.940,45 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,586 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия